gliniarz – pot. policjant
 Gliniarz (Un flic) – francusko-włoski film z 1972 w reżyserii Jean-Pierre’a Melville’a
 Gliniarz (The Guard) – amerykański film z 2011 w reżyserii Johna Michaela McDonagha